Afonso Arinos de Melo Franco (1868-1916), juriste, professeur d’université, écrivain, essayiste et journaliste brésilien.
Afonso Arinos de Melo Franco (1905-1990), juriste, homme politique, historien, professeur d’université, essayiste et critique littéraire brésilien.

Voir aussi
, (1930-2020), diplomate et homme politique brésilien.